A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női váltósúlyú versenyszámát július 31-én rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot a szlovén Urška Žolnir nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.

Eredmények
H – leléptették

Döntők

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

N63